Институт Электроэнергетики (ИЭЭ) — высшее учебное заведение в Москве.

История 
Ранее именовавшийся Электроэнергетическим Факультетом (ЭЭФ) был основан в 1932 году наряду ещё с 5 факультетами вновь образовавшегося в 1930 году Московского Энергетического Института (МЭИ).

Общая информация 

В данный момент в Институте Электроэнергетики имеется 5 выпускающих кафедр: «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» (ГВИЭ), Релейной защиты и автоматизации энергетических систем (РЗиАЭ), Техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН), Электрических станций (Эл.ст.) и Электроэнергетических систем (ЭЭС).

Научная деятельность 
Институт активно ведет научные исследования в следующих направлениях:
 управление электростанциями в нормальных и аварийных режимах;
 режимы основного электрооборудования электростанций и подстанций;
 короткие замыкания и переходные процессы в электроустановках;
 методы и средства повышения устойчивости энергосистем;
 надежность электроэнергетических систем;
 перенапряжения в электрических сетях и выбор средств защиты от них;
 исследование электрических разрядов в газах;
 молниезащита объектов электроэнергетики, промышленности и транспорта;
 электромагнитная совместимость объектов электроэнергетики;
 экологические проблемы электроэнергетики;
 микропроцессорные системы релейной защиты, управления и контроля объектов электроэнергетики;
 комплексные методы определения мест повреждения линий передач;
 обоснование параметров энергоустановок и комплексов на базе нетрадиционных источников энергии;
 экологические аспекты использования нетрадиционных источников энергии;
 оптимальное управление каскадами гидроэлектростанций;
 сейсмическая безопасность гидротехнических сооружений;
 исследование уравнений с частными производными; ветвящиеся процессы в случайных средах;

Профили образования 
 Высоковольтная электроэнергетика и электротехника
 Менеджмент организации
 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
 Гидроэлектростанции
 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
 Электрические станции
 Электроснабжение
 Электроэнергетика
 Электроэнергетические системы и сети

Примечания

Ссылки 
 Блог создателя Официального сайта ИЭЭ МЭИ(ТУ)
 Сайт студентов факультета
 Неофициальный сайт студентов МЭИ ИЭЭ и инженеров электроэнергетиков
 Интернет портал МЭИ

Факультеты МЭИ